Acoplamiento puede referirse a:

 El acoplamiento; en informática, la forma y nivel de interdependencia entre módulos de software.
 El acoplamiento de marea, la causa de que la cara de un objeto astronómico esté fijada apuntando a otro, tal como la cara visible de la Luna está siempre apuntando a la Tierra.
 El acoplamiento de momento angular; en mecánica cuántica, el procedimiento de construir estados propios del momento angular total a partir de los estados propios de los momentos angulares individuales.
 El acoplamiento dipolar residual.
 El acoplamiento magnético; en electrónica, fenómeno por el cual el paso de una corriente eléctrica variable en el tiempo por una bobina produce una diferencia de potencial entre los extremos de las demás bobinas del circuito.
 El acoplamiento mecánico; en mecánica, serie de enlaces rígidos, con ligamentos que forman una cadena cerrada o una serie de cadenas cerradas.

Además, puede hacer referencia a:

 La constante de acoplamiento; en física, número que determina la fuerza de una interacción.
 La constante de acoplamiento gravitacional, constante de acoplamiento que caracteriza la intensidad de la gravitación entre partículas elementales típicas.
 El principio de acoplamiento mínimo, prescripción que indica cómo hacer que una ley o fórmula física sea invariante frente a alguna transformación.
 La reacción de acoplamiento; en química orgánica, reacción en la que dos fragmentos de hidrocarburos se unen formando un nuevo enlace químico para crear una sola molécula, con la ayuda de un catalizador.

Enlaces externos